Niemcy:
 Heideck – dzielnica gminy Büchlberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Heideck – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Roth
 Heideck-Prettin – była wspólnota administracyjna

Inne:
 Heideck  – ród

Zobacz też:
 Haideck
 Heydeck
 Heidecke